

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale statunitense
Germano-statunitensi